Jakub Kot (ur. 19 stycznia 1990 w Limanowej) – polski skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata juniorów, dwukrotny medalista zimowej uniwersjady, delegat techniczny FIS. Syn Rafała Kota, byłego fizjoterapeuty reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz brat Macieja, także skoczka narciarskiego. Trener skoczkiń narciarskich w klubie AZS Zakopane i skoczków szkole SMS Zakopane.

Trenował w klubie Start Krokiew Zakopane, a jego trenerem klubowym był Adam Celej. Karierę skoczka rozpoczął w 2000 roku. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w sezonie 2007/2008. Wszystkie cztery starty w zawodach w tamtym sezonie ukończył poza czołową trzydziestką. Brał także udział w konkursach FIS Cup, gdzie raz wywalczył drugie miejsce i na koniec sezonu został sklasyfikowany na 19. pozycji. W sezonie 2008/2009 w zawodach FIS Cup w Harrachovie dwukrotnie zajął miejsce na podium. Wystąpił następnie w Pucharze Świata w Zakopanem i zajął 45. miejsce. Dwa tygodnie później zdobył pierwsze zimowe punkty PK na Wielkiej Krokwi (11. miejsce). W 2009 roku w Szczyrbskim Jeziorze podczas mistrzostw świata juniorów wywalczył brąz w rywalizacji drużynowej.

Swój rekord życiowy w długości lotu narciarskiego ustanowił w styczniu 2010 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, wynosi on 182,5 m.

18 lutego 2010 na skoczni na Kruczej Skale w Lubawce skoczył 96 metrów, czym ustanowił nowy oficjalny rekord obiektu.

W sezonie 2010/2011 został zwycięzcą klasyfikacji generalnej Pucharu Jesieni w skokach narciarskich.

Po zakończeniu sezonu 2014/2015 ogłosił zawieszenie sportowej kariery. W styczniu 2016 ponownie dwukrotnie wystartował w konkursach cyklu FIS Cup, zajmując 5. i 4. miejsce, jednocześnie będąc najwyżej sklasyfikowanym spośród Polaków. 6 i 7 lutego 2016 wziął udział w zawodach tej samej rangi rozgrywanych w Whistler, gdzie dwukrotnie odniósł zwycięstwo.

Jego ostatnim międzynarodowym występem był start w zimowej uniwersjadzie w lutym 2017 w mieście Ałmaty. Następnie rozpoczął pracę w roli trenera w klubie AZS Zakopane w roli trenera skoczkiń narciarskich. W sezonie 2017/2018 był także ekspertem skoków w telewizji Eurosport. W październiku 2018 został delegatem technicznym FIS oraz kandydował bezskutecznie z listy Koalicji Obywatelskiej do sejmiku małopolskiego. W listopadzie 2018 rozpoczął pracę jako ekspert stacji TVP i TVP Sport. W lipcu 2019 został natomiast wyłącznym ekspertem Eurosportu przy skokach narciarskich, kończąc tym samym współpracę z TVP.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty J. Kota na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Kota na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP 
 2009 – 70.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Harrachov – 15 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Harrachov – 10 stycznia 2009 (2. miejsce)
  Harrachov – 11 stycznia 2009 (3. miejsce)
  Predazzo – 7 sierpnia 2009 (1. miejsce)
  Szczyrk – 16 stycznia 2010 (3. miejsce)
  Whistler – 6 lutego 2016 (1. miejsce)
  Whistler – 7 lutego 2016 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Mistrzostwa Polski

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów 
Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów 
Opracowano na podstawie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Ludzie urodzeni w Limanowej
Urodzeni w 1990